Keikoku ou Luciole est un personnage du manga Samurai deeper Kyo.

Présentation générale 
Nom : 
Prénom : Keikoku
Âge : 22 ans
Date de naissance : 
Taille : 1.70m avec ses geta
Poids : 
Groupe sanguin : B
Surnom : Luciole et Hotaru en japonais
Arme : Un sabre avec une lame au bout de la garde.
Techniques : Lucifer, Maōen les flammes de l'empereur des ténèbres, le maquillage, la danse des canons de feux, shakuran entei l'empire du feu incandescent, demon's breath (souffle du démon), le menton du diable (ou impact du Diable, selon l'humeur des traducteurs) et les cristaux de la planète Keikoku.

Histoire 
Luciole est non seulement l'un des quatre Sacrés du Ciel mais aussi l'un des Cinq Planètes du clan Mibu dont il est le gardien de la première porte qui mène au palais du Yin et du Yang.

Il intégra les quatre Sacrés du Ciel sur ordre de l'Ex-Roi Rouge après avoir raté son attentat sur ce dernier. Il est aussi le demi-frère de Shinrei et il contrôle le feu. Son maître n'est autre que l'un des Quatre Sages Yuan.

Après avoir perdu son combat face à Kyo aux yeux de démon à la première porte du paradis des lotus rouges, le royaume des Mibu, il viendra l'aider lorsqu'il sera en difficulté face à son demi-frère à la cinquième porte. Il sauvera ce dernier en le délivrant de ses chaînes, posées par les Mibu, lui rendant ainsi sa liberté. Malgré toute sa puissance, il est un peu tête en l'air. Akira et Shinrei le comparent aux nuages qui flottent librement et sans attache, tandis que Bontenmaru répond qu'il ne réfléchit tout simplement jamais. Il semblerait qu'il n'ait pas un très bon sens de l'orientation car malgré le fait qu'il ait grandi chez les Mibu, il est un très piètre guide pour le groupe qui veut atteindre le palais du Yin et du Yang. De fait il oublie tout à chaque fois.

Son maître d'arme est Yuan, l'un des quatre Sages, qu'il surnomme affectueusement YunYun.

Il est le demi-frère de Shinrei du côté paternel. Craignant une querelle de succession, son père fit assassiner sa mère, faisant croire à un suicide, puis a essayé d'en faire de même avec lui et lui envoya de nombreux tueurs. Ce jusqu'à ce que Shinrei lui demande d'arrêter et lui dit qu'il se chargera lui-même de Keikoku, son petit frère. Celui-ci devient par la suite un des membres des Cinq Planètes et se confronte souvent à Shinrei, en disant qu'ils ne s'entendent vraiment pas. Shinrei s'énerve facilement face aux remarques de Luciole, provocateur sans vraiment s'en rendre compte. Luciole est souvent dans les vagues, mais s'il a envie de se battre on peut remarquer que... ça chauffe !
Voulant vivre en solitaire, il ne veut rien recevoir de la part de quelqu'un d'autre, prenant cela pour de la charité (à part des membres de la famille de Yuan qui l'ont convaincu qu'ils ne lui faisaient pas la charité).
Bien qu'il n'aime pas son demi-frère, il devra s'allier avec lui contre Fubuki il découvrira que lui et Shinrei ont les yeux de l'ancienne génération, c’est-à-dire un œil rouge.
Il fera un maquillage de feu à shinrei pour que celui-ci résiste à Fubuki.

Personnage de Samurai Deeper Kyo